Spojení písmen F a J může mít různé významy:

FJ
 FJ – kód ISO 3166-2 pro Fidži

fj 
 fidžijština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.fj 
 .fj – internetová doména nejvyššího řádu pro Fidži